De Grienden (Almere), wijk in Almere Haven.
 De Grienden (Puttershoek), wijk in Puttershoek.